Siphonariidae är en familj av snäckor. Siphonariidae ingår i ordningen sötvattenslungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Siphonariidae 14 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sötvattenslungsnäckor
Siphonariidae